Сантијаго Кваутлалпан има више значења:

 Сантијаго Кваутлалпан (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сантијаго Кваутлалпан (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику